Los Papiros de Berlín son una serie de documentos egipcios del Imperio Medio, datados entre 2160 y 1700 a. C., que fueron encontrados a principios del siglo XIX en la necrópolis de Menfis, Saqqara.

Papiros médicos (Papiros de Berlín 3038) 

Contienen datos médicos, incluyendo la primera documentación conocida referente a pruebas de embarazo y es el tratado de pediatría más antiguo que se conoce, con conjuros y prescripciones médicas para proteger tanto a la madre como al recién nacido así como para tratar las enfermedades infantiles.

En los papiros 163 C y H y en los 164 A, B y C, se tratan los padecimientos de la zona perineal, con descripciones para tratar hemorroides, prolapso, prurito, opresión, calor y benou (enfermedad no identificada).

Papiros matemáticos (Papiros de Berlín 6619) 
 
Otros papiros también tratan problemas matemáticos: contienen uno indicado como el área de un cuadrado de 100 es igual a la de dos cuadrados más pequeños que sugiere un cierto conocimiento de lo que más adelante sería el Teorema de Pitágoras, aunque también podría tratarse de solucionar ecuaciones de segundo grado.

Papiros literarios 

En los papiros 10499 (B) y 3022 (R), se encuentra la Historia de Sinuhé, escrita en forma autobiográfica, así como otros relatos.

Notas 

Ciencia del Antiguo Egipto
Berlin
Literatura del Antiguo Egipto
Literatura médica del Antiguo Egipto